Michael Anderson peut désigner :
 Michael Anderson (1920-2018), un réalisateur britannique ;
 Michael Anderson Jr. (1943-), un acteur britannique, fils du précédent ;
 Michael Anderson (1966-), un joueur de basket-ball américain ;
 Michael P. Anderson (1959-2003), un astronaute américain ;
 Michael J. Anderson (1953-), un acteur américain ;
 Michael Anderson (1999-), joueur de hockey sur glace américain.